Robert Smith, dit Bobby Smith, (né le  à North Sydney en Nouvelle-Écosse) est un joueur de hockey sur glace professionnel qui évolua au poste d'avant dans la Ligue nationale de hockey de 1978 à 1993 pour les North Stars du Minnesota et les Canadiens de Montréal.

Carrière 
Il joua son hockey junior chez les 67's d'Ottawa de la Ligue de hockey de l'Ontario où il fut dominant - il établit les records de la ligue pour le plus grand nombre de points et de passes au cours d'une saison en 1977-1978, avec 69 buts et 123 passes pour 192 points. Il battit ainsi Wayne Gretzky des Greyhounds de Sault Ste. Marie dans la course au championnat des compteurs de cette saison par 10 points, et il remporta le trophée Eddie-Powers. Cela lui valut d'être choisi au tout premier rang lors du repêchage amateur de la LNH 1978 par les North Stars du Minnesota.

Il remporta le trophée Calder en 1978-1979 et la Coupe Stanley en 1986 avec les Canadiens de Montréal. Il est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire des Mooseheads de Halifax, pour lesquels son fils Daniel Smith a joué de 2005 à 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1975-1976||67 d'Ottawa||AHO||62||24||34||58||21||12||2||1||3||4
|-
|1976-1977||67 d’Ottawa||AHO||64||65||70||135||52||19||16||16||32||29
|-
|1977-1978||67 d’Ottawa||AHO||61||69||123||192||44||16||15||15||30||10
|-
|1978-1979||North Stars du Minnesota||LNH||80||30||44||74||39||-||-||-||-||-
|-
|1979-1980||North Stars du Minnesota||LNH||61||27||56||83||24||15||1||13||14||9
|-
|1980-1981||North Stars du Minnesota||LNH||78||29||64||93||73||19||8||17||25||13
|-
|1981-1982||North Stars du Minnesota||LNH||80||43||71||114||82||4||2||4||6||5
|-
|1982-1983||North Stars du Minnesota||LNH||77||24||53||77||81||9||6||4||10||17
|-
|1983-1984||North Stars du Minnesota||LNH||10||3||6||9||9||-||-||-||-||-
|-
|1983-1984||Canadiens de Montréal||LNH||70||26||37||63||62||15||2||7||9||8
|-
|1984-1985||Canadiens de Montréal||LNH||65||16||40||56||59||12||5||6||11||30
|-
|1985-1986||Canadiens de Montréal||LNH||79||31||55||86||55||20||7||8||15||22
|-
|1986-1987||Canadiens de Montréal||LNH||80||28||47||75||72||17||9||9||18||19
|-
|1987-1988||Canadiens de Montréal||LNH||78||27||66||93||78||11||3||4||7||8
|-
|1988-1989||Canadiens de Montréal||LNH||80||32||51||83||69||21||11||8||19||46
|-
|1989-1990||Canadiens de Montréal||LNH||53||12||14||26||35||11||1||4||5||6
|-
|1990-1991||North Stars du Minnesota||LNH||73||15||31||46||60||23||8||8||16||56
|-
|1991-1992||North Stars du Minnesota||LNH||68||9||37||46||109||7||1||4||5||6
|-
|1992-1993||North Stars du Minnesota||LNH||45||5||7||12||10||-||-||-||-||-

| 187|| 158|| 227|| 385|| 117|| 47|| 33|| 32|| 65|| 43

| || 357|| 679|| || 917|| 184|| 64|| 96|| 160|| 245

Références 

Naissance dans le comté de Cap-Breton
Naissance en février 1958
Joueur canadien de hockey sur glace
Premier choix au total au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des North Stars du Minnesota
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée George-Parsons
Gagnant du trophée Calder
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace